Улица Винтера () — улица в западнословацком городе Пьештяны, названа в честь Людовита Винтера (1870—1968), строителя Пьештянского курорта.

Улица Винтера является основной артерией центра города, проходит с севера на юг, большая часть улицы — пешеходная зона.

Название 
Улица несколько раз меняла своё название. Её первое известное название — Королевский ряд, затем она называлась улицей Франца Иосифа, улицей Масарика и улицей Павлова. После падения коммунизма стала называться улицей Винтера.

Достопримечательности 
Особого внимания заслуживает правая (западная, чётная) сторона улицы.

Чётная сторона 
 Колоннада, социалистическое искусство, 1958—1962 гг., часть жилого блока «Центр», улица Винтера, д.8-14
 Отель «Липа»
 Клеопатра-центр, торговый пассаж
 Старая аптека, выставочный зал
 Александр-центр, торговый пассаж, улица Винтера, д.56
 Отель «Ялта» («Эксельсиор»)
 Отель «Эдем»
 Больница Александра Винтера
 Вилла «Лёгер» (общежитие электротехнического техникума)

Нечётная сторона 
 Сад Андрея Кметя
 Отель «Лайер»
 Лечебный дом «Зелёное дерево»
 Курортный отель «Куротель» — бывшая управление курорта
 Здание «Безовец»
 Лечебный дом «Смарагд»
 Отель Hotel City
 Вилла «Клара»
 Вилла «Александр» — небольшая поликлиника
 Гранд-Отель Роял (Слован)

Улицы Пьештяны